Konkurencja skoków przez przeszkody podczas XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich została rozegrana w dniach 14 – 19 sierpnia 2016 roku w Centro Nacional de Hipismo.

Terminarz

Wyniki 
Kwalifikacje odbywały się w trzech rundach.
W pierwszej rundzie startowało 75 zawodników. Do drugiej rundy kwalifikacji awansowali jeźdźcy z pierwszych 60 miejsc. Wyniki tej rundy były zaliczane do dalszej rywalizacji indywidualnej.
Do trzeciej rundy kwalifikacji awansowało 45 zawodników z najlepszymi rezultatami. Do finału awansowało 35 zawodników z najlepszymi rezultatami z uwzględnieniem, iż z jednego kraju w rozgrywce finałowej może wystartować tylko trzech jeźdźców.

Kwalifikacje

Runda 1. 
W pierwszej rundzie limit czasu wynosił 1:22 min.

Runda 2. 
W drugiej rundzie parkur miał długość 550 m, a limit czasu wynosił 1:21 min.

Runda 3. 
W trzeciej rundzie limit czasu wynosił 1:22 min.

Finał

Runda A

Runda B 
O kolejności na podium zadecydowała dogrywka.

Dogrywka

Bibliografia 
 

Jeździectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016